Международный аэропорт Мостар (, )  — аэропорт рядом с городом Мостар, Босния и Герцеговина, расположен в деревне Ортжеш в 7,4 км на юго-юго-восток от железнодорожной станции Мостар. Аэропорт Мостар начал осуществлять гражданские рейсы в 1965 году на внутренних линиях.

В 1984 аэропорт Мостара стал международным, он был объявлен альтернативным Международному аэропорту Сараево во время Зимних Олимпийских игр 1984 года. Аэропорт также завоевал популярность у паломников, направляющихся в Меджугорье.

С октября 2009 года регулярного авиасообщения из аэропорта Мостара нет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт
 
 

Аэропорты Боснии и Герцеговины